Храм Михаила Архангела — православный храм в городе Ельце.

История 

Деревянная церковь Михаила Архангела, в Ельце была построена в XVII—XVIII веках. Каменная церковь была построена в XVIII—XIX веках. Храм неоднократно перестраивался, и до нач. XXI века дошёл до нас в полуразрушенном состоянии. Храмовая часть церкви выстроена в русско-византийском стиле, колокольня Архангельского храма — в стиле раннего классицизма. С 2018 года началось активное восстановление храма. В настоящее время храм практически полностью восстановлен.

Ссылки 
 Церковь Михаила Архангела russian-church.ru
 Церковь Михаила Архангела на sobory.ru
 Церковь Михаила Архангела

Михаила
Елец
Елец
Памятники архитектуры Липецкой области под угрозой уничтожения
Здания и сооружения Липецкой области, находящиеся под угрозой уничтожения
Елец